Plaats in Indonesië
 Jenggolo (Jenu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Jenggolo (Kepanjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java